Tyrgatan finns i flera orter i Sverige:
Tyrgatan, Figeholm
Tyrgatan, Stockholm
Tyrgatan, Västerås

Gator i Sverige